Джон Те́рри:
 Терри, Джон (род. 1980) — английский футболист.
 Терри, Джон (род. 1950) — американский актёр театра и кино.